

Astéroïde 
(80180) Elko

Moteur 
Elko engine

Prénom 
Elko Krisantem

Toponyme 
Elko est le nom de plusieurs lieux aux États-Unis :
 Comté d'Elko
 Elko (Nevada)
 Elko (Caroline du Sud)
 Elko (Géorgie)
 Elko New Market

Homonymie de toponyme